Monia est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Моня :
 Dmitri Monia (1988-) joueur de hockey sur glace russe.
 Sergueï Monia (1983-) joueur de basket-ball russe.
 Monya est un personnage de fiction dans la bande dessinée Yoko Tsuno.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe